

Росса — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі

Росса — громада в кантоні Граубюнден